Il doppio del torneo di tennis Open Feminin 50 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Timea Bacsinszky e Kristina Barrois che hanno battuto in finale Diāna Marcinkēviča e Eva Wacanno 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nicole Melichar /  Teodora Mirčić (quarti di finale)
 Nicole Clerico /  Nikola Frankova (primo turno)

 Cecilia Costa Melgar /  Daniela Seguel (quarti di finale)
 Dia Evtimova /  Maša Zec Peškirič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Feminin 50 2013